Шенчуга:в урочище Шенчуга проводится турслет, где взять другие факты не известно

Россия 
 Шенчуга (приток Вели) — река.
 Шенчуга (приток Подюги) — река.
 Шенчуга (деревня) — деревня в Коношском районе Архангельской области.